Овен може да се отнася за:

 мъжка овца
 Овен, съзвездие
 Овен, зодиакален знак
 Овен, село в България